Рижский медицинский институт — ныне Рижский университет имени Страдыня
 Рязанский медицинский институт — ныне Рязанский государственный медицинский университет